Pimpinella bulbocastanum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Jonathan S. Stokes. Pimpinella bulbocastanum ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
bulbocastanum